Het WTA-tennistoernooi van Rouen (officieel Open Rouen Métropole) van 2022 vond plaats van 17 tot en met 23 oktober 2022 in de Franse stad Rouen. Het was de eerste editie van het toer­nooi. Er werd gespeeld op hardcourt­binnenbanen.

Op grond van een beslissing van de gezamenlijke internationale tennisbonden speelden deel­neem­sters uit Rusland en Wit-Rusland zonder hun nationale kenmerken.

Enkelspel 
De als eerste geplaatste Chinese Wang Xiyu had zich kort voor aanvang van het toernooi afgemeld wegens een buikspierblessure.

Het zevende reekshoofd, Maryna Zanevska uit België, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als vijfde geplaatste Zwitserse Viktorija Golubic in twee sets, met een tiebreak in de eerste set. Het was Zanevska's tweede WTA-titel, de eerste van dat jaar. Zij won € 12.100 prijzen­geld op dit toernooi.

Zanevska was de enige deelneemster uit de Lage Landen.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Het als eerste geplaatste duo Natela Dzalamidze en Kamilla Rachimova won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als tweede geplaatste koppel Misaki Doi en Oksana Kalasjnikova in twee sets. Het was hun tweede gezamen­lijke titel. De intussen Georgische Dzalamidze had daar­naast drie eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners; Rachimova één.

De Nederlandse Rosalie van der Hoek speelde samen met Ankita Raina uit India – zij bereikten de tweede ronde.

Er waren geen Belgische deelneemsters.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Enkelspelschema WTA
 Dubbelspelschema WTA
 Toernooischema ITF

Rouen 2022
Rouen